Nadja steht für:
 Nadja, einen weiblichen Vornamen
 Nadja (Roman), einen Roman von André Breton
 Nadja (Band), eine kanadische Drone-Doom-Band

Siehe auch
 Nadia